Peer Kluge (Frankenberg, Alemanha Oriental, 22 de Novembro de 1980) é um ex-meio-campista de futebol alemão.

Títulos 
 Schalke
 Copa da Alemanha: 2011

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do Borussia Mönchengladbach
Futebolistas do 1. FC Nürnberg
Futebolistas do FC Schalke 04
Futebolistas do Hertha BSC
Futebolistas do Arminia Bielefeld